FC Džiugas, celým názvem Futbolo klubas Džiugas, je litevský fotbalový klub z města Telšiai. Klubové barvy jsou hnědá a černá. Založen byl v roce 1923 (originální klub). Obnoven byl v roce 2015.

Úspěchy 
 Pirma lyga (D2)
 5. místo (2x): 2017, 2018
 Antra lyga (D3):
 2. místo (1x): 2014

Sezóny

Soupiska 
Aktuální k 14. 2. 2023 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Bývalí trenéři 
  Vijūnas Vasiliauskas (2015–2016);
  Anatolij Čumak (2016);
  Vijūnas Vasiliauskas (2017–2018);
  Marius Šluta (2019 – 2022);
  João Prates, 2022

Reference

Externí odkazy 
 fcdziugas.lt
 Soccerway
 Globalsportsarchive

Litevské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1923